Antonietta Gonsalvus (1537 – 1618) – nobildonna spagnola, affetta da ipertricosi
 Petrus Gonsalvus (1572 – ...) – nobile spagnolo, affetto da ipertricosi